La fiaca puede referirse a:

 La fiaca, obra de teatro de Ricardo Talesnik.
 La fiaca, película de Argentina dirigida en 1969 por Fernando Ayala sobre obra de teatro de Ricardo Talesnik.